Muang Kham steht für:

 Muang Kham (Laos), Ort in der Provinz Xieng Khouang, Laos
 Muang Kham (Thailand), Ort im Amphoe Phan, Provinz Chiang Rai, Thailand